

Astronomia 
 5095 Escalante – asteroide della fascia principale 
 Cratere Escalante – cratere di Marte

Geografia 
 Argentina
 Dipartimento di Escalante – dipartimento della provincia di Chubut
 Filippine
 Escalante – città della provincia di Negros Occidental
 Spagna
 Escalante – comune della Cantabria
 Stati Uniti d'America
 Escalante – città della Contea di Garfield, Utah
 Escalante River – affluente del Colorado
 Deserto di Escalante – regione arida dello Utah
 Venezuela
 Río Escalante – immissario del lago di Maracaibo

Persone 
 Amat Escalante –  regista, sceneggiatore e produttore cinematografico messicano
 Enrique Escalante – pallavolista portoricano
 Gonzalo Escalante – calciatore argentino
 Hernando de Escalante Fontaneda – esploratore e scrittore spagnolo
 Wilson Escalante – calciatore boliviano